Цілком таємно () —  телесеріал, 1993 — 2002, 2016 — 2018.
Цілком таємно () — кінофільм  1998 р., заснований на подіях серіалу.
Цілком таємно: Я хочу вірити () — кінофільм 2008 р., заснований на подіях серіалу.